Баллисти́ческая раке́та — изделие, разновидность ракетного оружия.

Ракета полёта совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении (см. Баллиста). Нужная скорость и направление полёта сообщаются баллистической ракете на активном участке полёта системой управления полётом ракеты. После отключения двигателя остаток пути боевая часть, являющаяся полезной нагрузкой ракеты, движется по баллистической траектории. Баллистические ракеты могут быть многоступенчатыми, в этом случае после достижения заданной скорости отработавшие ступени отбрасываются. Такая схема позволяет уменьшить текущий вес ракеты, тем самым позволяя увеличить её скорость.

Баллистические ракеты могут запускаться с разнообразных пусковых установок: стационарных — шахтных или открытых, мобильных — на базе колёсного или гусеничного шасси, самолётов, кораблей и подводных лодок.

По области применения баллистические ракеты делятся на межконтинентальные, стратегические и тактические. Часто можно встретить разделение ракет по дальности полёта, хотя никакой общепринятой стандартной классификации ракет по дальности нет. Различные государства и неправительственные эксперты применяют разные классификации дальностей полёта ракет. Здесь приводится классификация, принятая в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности:
 Баллистические ракеты малой дальности (от 500 до 1000 километров).
 Баллистические ракеты средней дальности (от 1000 до 5500 километров).
 Межконтинентальные баллистические ракеты (свыше 5500 километров).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют в качестве стратегических, их оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолётами является малое время подлёта (менее получаса при межконтинентальной дальности) и бо́льшая скорость головной части, что сильно затрудняет их перехват даже современной системой противоракетной обороны (ПРО).

Историческая справка 

Первые теоретические работы, связанные с описываемым классом ракет, относятся к исследованиям К. Э. Циолковского, с 1896 года систематически занимавшегося теорией движения реактивных аппаратов. 10 мая 1897 года в рукописи «Ракета» К. Э. Циолковский вывел формулу (получившую название «формула Циолковского»), которая установила зависимость между:
 скоростью ракеты в любой момент, развиваемой под воздействием тяги ракетного двигателя
 удельным импульсом ракетного двигателя
 массой ракеты в начальный и конечный момент времени
Формула Циолковского и сегодня составляет важную часть математического аппарата, используемого при проектировании ракет. В 1903 году учёный, в статье «Исследование мировых пространств реактивными приборами» и последовавших её продолжениях (1911 год и 1914 год), разработал некоторые положения теории полёта ракет (как тела переменной массы) и использования жидкостного ракетного двигателя.

В 1917 году Роберт Годдард из Смитсоновского института в США запатентовал изобретение, значительно повышавшее эффективность работы силовой установки за счёт применения на жидкостном ракетном двигателе сопла Лаваля. Это решение вдвое повышало эффективность ракетного двигателя и имело огромное влияние на последующие работы Германа Оберта и команды Вернера фон Брауна.

К 1929 году К. Э. Циолковский разработал теорию движения многоступенчатых ракет в условиях действия земной гравитации, выдвинул ряд идей, нашедших применение в ракетостроении: графитовых газовых рулей для управления полётом ракеты; использования компонентов топлива для охлаждения стенок камеры сгорания и сопла; насосной системы подачи компонентов топлива; использование в системах стабилизации гироскопа, применение многокомпонентных ракетных топлив (в том числе, рекомендовал топливные пары: жидкий кислород с водородом, кислород с углеводородами) и другие.

В 1920-х годах научные исследования и экспериментальные работы по разработке ракетных технологий вели несколько государств. Однако, благодаря экспериментам в области жидкостных ракетных двигателей и систем управления, в лидеры по разработке технологий баллистических ракет вышла Германия.

Работа команды Вернера фон Брауна, позволила немцам разработать и освоить полный цикл технологий, необходимых для производства баллистической ракеты Фау-2 (V2), ставшей не только первой в мире серийно изготавливаемой боевой баллистической ракетой (БР), но и первой получившей боевое применение (8 сентября 1944 года). В дальнейшем, Фау-2 (V2) стала отправной точкой и основой для развития технологий ракет-носителей народнохозяйственного назначения и боевых баллистических ракет, как в СССР, так и в США, которые вскоре стали лидерами в этой области.

Создание советских баллистических ракет также базировалось изначально на копировании германской техники. Вторым этапом была модернизация немецких ракет (требовалось обеспечить вдвое большую полётную дальность), а третий этап — их дальнейшее совершенствование. Уже в первых усовершенствованных советских ракетах Р-2 и Р-5 использовавшийся немцами водный этанол был заменён более энергоёмкой смесью изопропанола и метанола. С созданием первой советской стратегической ракеты Р-5М ресурсы совершенствования трофейного немецкого двигателя были полностью исчерпаны, межконтинентальная Р-7 была уже принципиально новым изделием.

Индексы и наименования межконтинентальных баллистических ракет, ракет средней и малой дальности

СССР (Россия)

США

Интересные факты 
15 сентября 2021 года Южная Корея успешно провела испытание баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ)

Примечание. Буквенно-цифровые индексы имеют следующие значения:

…GM — управляемая ракета для поражения наземных целей; 
С… — пуск ракеты осуществляется с незащищенной наземной пусковой установки;
H… — при пуске ракета поднимается на поверхность из подземного укрытия;
L… — пуск ракеты осуществляется из ШПУ;
M… — пуск ракеты осуществляется с подвижной пусковой установки;
P… — пуск ракеты осуществляется с обвалованной наземной пусковой установки;
… — 30… — порядковый номер типа;
… — … — порядковый номер серии;
WS — WeaponSystem — система вооружения, ракетный комплекс.

См. также 
 Стратегические ядерные силы Российской Федерации
 Баллистические ракеты подводных лодок
 Ядерная триада
 Крылатая ракета

Примечания

Литература 
 Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров Союза ССР № 1291-570 «О создании изделия РТ-1 и выполнении работ по теме РТ-2», от 20 ноября 1959 года.
 Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров Союза ССР № 1291-570 «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960 — 1967 годах», от 23 июня 1960 года.
 Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета Союза ССР и правительства Советского Союза от 12 апреля 1961 года.
 Первов М. А. Ракетное оружие ракетных войск стратегического назначения. — : ВИОЛАНТА, 1999.

Ссылки 

 Боевые баллистические ракеты РВСН и подводных лодок ВМФ СССР и России  // tipologic.narod.ru
  Ballistic Missile Reference from the Federation of American Scientists
  Missile Threat: A Project of the Center for Strategic and International Studies

Ракетное оружие
Баллистические ракеты